Augentraining (auch Augenübungen, Sehtraining oder Visualtraining) steht für:

 orthoptische und pleoptische Behandlungen, siehe Sehschule
 Übungen der Funktionaloptometrie
 das Augentraining nach Bates
 aktivitätsbezogenes Training bestimmter Bereiche der visuellen Wahrnehmung mit dem Ziel einer Verbesserung sportlicher Leistungen